Argonne steht für:

 eine Naturlandschaft in Frankreich, siehe Argonnen
 Argonne Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Argonne National Laboratory, ein Forschungsinstitut des Energieministeriums der USA
 USS Argonne (1918), Schiff der U.S. Navy
 USS Argonne (AS-10), Schiff der U.S. Navy

Argonne ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Argonne (Minnesota), im Dakota County
 Argonne (South Dakota), im Miner County
 Argonne (Wisconsin), im Forest County
 Argonne (Town), Township im Forest County, Wisconsin
 Argonne Hills, im Anne Arundel County, Maryland
 Argonne Park, im Weber County, Utah

Argonne ist der Familienname folgender Personen:
 Bonaventure d’Argonne († 1704), französischer Mönch, Theologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Maas-Argonnen-Offensive, Schlacht im Ersten Weltkrieg